Клименко Андрій Борисович (7 червня 1979 року, Хмельницький) — співак, викладач, артист театру.

Освіта 
 1999 р. Хмельницьке музичне училище ім. В. Заремби, викладач дитячої музичної школи, артист оркестру;
 2013 р. Житомирський інститут культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв за напрямом підготовки «Театральне мистецтво»;
 2016 р. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування»;
 2017 р. Хмельницький університет управління та права за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Трудова діяльність 
 2002—2006 — Хмельницький муніципальний хор;
 2006—2008 — Хмельницька школа мистецтв;
 2008—2012 — ТОВ «Хмельницькконцерт»;
 2012—2017 — Хмельницький обласний український музично-драматичний театр ім. Михайла Старицького;
 2017—2021 — директор Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва.

Особисті досягнення 
Лауреат Міжнародного конкурсу молодих виконавців ім. В. Івасюка (м. Чернівці, 2013 рік).
Головні ролі у виставах театру: «Дуель», «Правда Богдана Хмельницького», «Квартет для двох», «Пригоди Буратіно», «Дюймовочка та метелик», «Республіка на колесах», «Ніч перед Різдвом».

Кримінальне провадження 
На початку 2021 року під час аудиту по госпрозрахунковим підприємствам області, в Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва (директором на той час був Андрій Клименко) вивили нестачу майна на суму 900 тисяч гривень (всього 35 позицій, найдорожча з яких – LED-екран вартістю 420 тисяч гривень). Відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Клименко під час перевірки пішов на лікарняний, до роботи не повернувся, місцезнаходження не відоме. В серпні 2021 року з'явилося відео, де Клименко взяв участь у авторській програмі російської телеведучої та журналістки Ксенії Собчак.

Примітки

Посилання 
 Міністерство Культури України
 Хмельницька обласна Рада 
 Обласний науково-методичний центр 
 Газета «ВСІМ»

Випускники Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Випускники Хмельницького університету управління та права